День державності (День заснування, день країни, ) — державне свято в понад 50 країнах світу. Є символом національної і політичної зрілості громадян держави, тяглості волі поколінь до самовизначення і створення держави. Він позначає події-символи, які дали старт державницькому мисленню нації, а пам'ять про них передавалась від одного покоління до іншого (перша коронація правителів, міжнародне визнання тощо).

Див. також 

 День державності Сербії (15 лютого);
 День державності Хорватії (30 травня);
 День державності Словенії (25 червня);
 День державності Литви (6 липня);
 День державності Чорногорії (13 липня);
 День Української Державності (28 липня);
 День державності Гаваїв (третя п'ятниця серпня);
 День державності Чехії (28 вересня).
 День державності Боснії і Герцеговини (25 листопада);
 Національне свято

Джерела 
 Кубів Степан, Середа Ольга. Символ національної і політичної зрілості // Голос України. — 2022. — 28 липня. — № 154 (7904). — С. 3.

Свята